Тайпусам () — индуистский праздник, отмечаемый тамильцами в день полнолуния месяца тай по тамильскому календарю (январь/февраль). На языке малаялам праздник называется тайпуям. В ходе фестиваля индуисты празднуют мифологическое событие передачи Парвати тамильскому богу войны Муругану копья, с помощью которого он убил демона Сурападмана. Существует также неверная трактовка праздника как годовщины рождения Муругана, которое выпадает на тамильский месяц вайкаси (май/июнь).

В ходе фестиваля проводится обряд поклонения Муругану, частью которого является танец кавади. Кавади совершается в знак благодарности Муругану и как прошение о защите и помощи. В городе Палани в штате Тамил-Наду (где расположен крупнейший в мире храм Муругана) в день фестиваля тайпусам танец кавади совершают около 10 тыс. индуистов. Палани является крупнейшим местом паломничества в Тамил-Наду, которое ежегодно посещают около 7 млн паломников.
Праздник также отмечается индуистами в Малайзии, Сингапуре, Маврикии. В Малайзии является также государственным праздником и наиболее массово отмечается в Куала-Лумпуре, где паломники проходят путь от храма Шри Маха Мариаммана к священным для индуистов Пещерам Бату.

Галерея

Примечания

Литература 
 (1996) Pancorbo, Luis: «Los picados de Thaipusam» en «Fiestas del Mundo. Las máscaras de la Luna». Pp. 85-93. Ediciones del Serbal. Barcelona. ISBN 84-7628-168-4

Ссылки 

 Thaipusam Astrology
 Thaipusam Festival 2010 at Batu Caves, Malaysia
 Thaipusam Kavadi Festival
 Thaipusam in Singapore
 Festival of Thaipusam

Индуистские праздники
Религия в Малайзии
Индуизм в Сингапуре
Праздники Тамил-Наду
Зимние праздники